Bataille de Wiesloch peut désigner :
 Bataille de Mingolsheim 
 Bataille de Wiesloch (1632)
 Bataille de Wiesloch (1799)